Колывань — село в Красноармейском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Колывань.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на север от районного центра села  Красноармейское.

История
Село известно с 1832 года. В 1850 году построена была деревянная церковь. В советское время работали колхозы «Дружба» и «Россия», совхоз имени Жданова.

Население 
Постоянное население составляло 907 человека (русские 84%) в 2002 году, 888 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Самарская область)